Barreirinha kan syfta p:

Brasilien 

 Barreirinha (kommun), Amazonas, 
 Barreirinha (ort), Amazonas,